Lindberg se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David R. Lindberg
 Gustaf Anders Lindberg
 Harald Lindberg
 Sextus Otto Lindberg